Нижче наведено дискографію американського репера Мессі Марва.

Студійні альбоми 
 1996: Messy Situationz
 1999: Death on a Bitch
 2001: Still Explosive
 2002: Turf Politics
 2004: DisoBAYish
 2004: Different Slanguages (як MessCalen)
 2004: The Block Files
 2005: Bandannas, Tattoos & Tongue Rings
 2005: Scrapers, Stunnas & White Tees (як MessCalen)
 2006: Hustlan.A.I.R.E.
 2006: Gettin' That Guac (як MessCalen)
 2006: What You Know bout Me?
 2007: What You Know bout Me? Part 2
 2009: The Tonite Show with Messy Marv
 2011: Paper Bag Money
 2011: Kontrabrand
 2013: Wake'n Dey Cook Game Up

Спільні альбоми 
 1998: Explosive Mode (разом із San Quinn)
 2002: Turf Thuggin (разом з I-Rocc)
 2003: Bonnie & Clyde (разом з Marvaless)
 2004: The Re-Up (разом з I-Rocc)
 2006: Explosive Mode 2: Back in Business (разом із San Quinn)
 2006: Explosive Mode 3: The Mob Gets Explosive (разом із San Quinn, Husalah та The Jacka)
 2006: 100 Racks (разом з Yukmouth)
 2007: Da Bidness (разом з P.S.D. tha Drivah та Keak da Sneak)
 2007: Messy Slick (разом з Mitchy Slick)
 2007: Guerilla Red (разом з Prince Bugsy)
 2008: Fillmoe Hard Heads (разом з JT the Bigga Figga та San Quinn)
 2009: Blow (разом з Berner)
 2009: Tha 2nd & 3rd Letter (разом з T-Nutty)
 2010: Blow: Blocks and Boat Docks (разом з Berner)
 2010: Jonestown (разом з Blanco та The Jacka)
 2011: Atlantic City (разом з Melo)
 2011: Da Bidness 2 (разом із Keak da Sneak та P.S.D. tha Drivah)
 2011: Neighborhood Supastar Part 3 (разом з Philthy Rich) (як The Boy Boy Young Mess)
 2012: A.M to the P.M (разом з Young Doe)
 2014: Philthy Rich vs Messy Marv (разом з Philthy Rich)
 2014: One Hunnid EP (разом з The Jacka та Blanco)

Мікстейпи 
 2003: The Ko-Alition: Click Clack Gang Mixtape Vol. 1
 2006: HollyHood
 2006: West Coast Gangsta, Vol. 16
 2008: A Hustlas Motivation Vol. 1 (як The Boy Boy Young Mess)
 2008: A Hustlas Motivation Vol. 2 (як The Boy Boy Young Mess)
 2008: A Hustlas Motivation Vol. 3 (як The Boy Boy Young Mess)
 2008: Cake & Ice Cream
 2009: Prices on My Head: Thug Money on Ya Family, Vol. 1 (як The Boy Boy Young Mess)
 2009: Prices on My Head: Thug Money on Ya Family, Vol. 2 (як The Boy Boy Young Mess)
 2009: Highly Aggressive Vol. 1 (як The Boy Boy Young Mess)
 2009: Cake & Ice Cream 2
 2010: Highly Aggressive Vol. 2 (як The Boy Boy Young Mess)
 2010: Nemmo: Paystyle Flow — No Pen Vol. 1 (як The Boy Boy Young Mess)
 2010: Nemmo: Paystyle Flow — No Pen Vol. 2 (як The Boy Boy Young Mess)
 2010: Skrillionaire (як The Boy Boy Young Mess)
 2011: Kokaine Ballads frum My S550 (як The Boy Boy Young Mess)
 2012: Cake & Ice Cream 3
 2013: Da New Frank Lukas Dat Neva Wore da Mink Coat (як The Boy Boy Young Mess)
 2015: The Money in the Bitch Purse (як The Boy Boy Young Mess)

Компіляції 
 2006: Draped Up and Chipped Out
 2006: The Features 2K6
 2007: Muzik fo' tha Taliban
 2007: Filmoe Nation, Vol. 1
 2007: Filmoe Nation, Vol. 2
 2007: Draped Up and Chipped Out, Vol. 2
 2007: Slangin' at the Corner Store
 2007: The Free Messy Marv Movement
 2008: Draped Up and Chipped Out, Vol. 3
 2009: The Best Of
 2009: Draped Up and Chipped Out, Vol. 4
 2009: Project Celebrities
 2010: The Shooting Range
 2010: The Shooting Range Part 2
 2010: Millionaire Gangsta
 2010: Thizz City
 2011: The Shooting Range Part 3
 2011: The Shooting Range Part 4
 2011: The Shooting Range Part 5
 2011: Goon Vitamins Vol. 1
 2011: Goon Vitamins Vol. 2
 2011: Goon Vitamins Vol. 3
 2012: A Hundred Planes (як The Boy Boy Young Mess) (саундтрек)  
 2012: Shots Fired
 2012: The Definition of Greed: Up All Night Hustlin Vol. 1

У складі Bullys wit Fullys 
 2006: The Infrastructure
 2008: The Best of Bullys wit Fullys: The Movement

Посилання 

Messy Marv
Messy Marv